A34 bezeichnet
 Autoestrada A34 in Portugal
 Autoroute A34, Autobahn in Frankreich
 Autostrada A34, Autobahn in Italien
 Autovía A-34, Autobahn in Spanien
 A34 road, Hauptstraße im Vereinigten Königreich
 A34 (Kasachstan), Fernstraße in Kasachstan

A34